Franz Kafka (1883 – 1924), een Duitstalige schrijver
 Kafka (film), tweede film van Steven Soderbergh
 Apache Kafka, een open source message broker gebruikt in big data omgevingen en ontwikkeld door de Apache Software Foundation
 Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka, een Nederlandse extreemlinkse actiegroep
 Kafka (televisieprogramma), Belgisch sketchprogramma